Plusieurs batailles, dites bataille de Lissa, ont eu lieu sur le site de Lissa (Vis) dans l'Adriatique.
 Bataille de Lissa (1811)
 Bataille de Lissa (1866)